Alto Longá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Longá (ort), Piauí, 
 Alto Longá (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar